Siegi ist eine Kurzform von:
 Siegbert
 Siegfried
 Siegmund

Abkürzung